Erbe (Эрбе от  — наследие) — производные слова и названия, могут означать:
 Erbe — герб
 Erbé — коммуна в Итальянской провинции Верона.
 Erbe симпозиум () — научные конференции по истории наук о Земле, горного дела, металлургии и археологии.
 Erbe Elektromedizin — немецкая хирургическая компания, основана в 1851 году в Тюбингене.
Аббревиатура:
 ERBE (The Earth Radiation Budget Experiment) — конвенция ООН об изменении климата.
 ERBE ICC — Электрохирургический медицинский электронный коагулятор.

Cм. также 
 Эрбе (значения)
 Немецкий язык/Словарь/Erbe на Викиверситете.